Der Begriff Teamwork bezeichnet

 die Zusammenarbeit in einem Team, meistens einer Gruppe von Arbeitskräften
 Teamwork – Spiel mit deinem Star, eine Spielshow von ProSieben
 Teamwork (Software), eine Software-Suite für Projektmanagement, Echtzeitkommunikation und Kundensupport

Siehe auch:
 Gruppenarbeit (Arbeitsorganisation) 
 Teamführung
 Teamrolle
 Teamgeist